Joe Bryan, né le  à Bristol, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur à l'OGC Nice, en prêt du Fulham FC.

Biographie 

Formé au club de Bristol City, il est successivement prêté au club de Bath City puis de Plymouth Argyle lors de ses deux premières saisons professionnelles.

Né en Angleterre, Joe Bryan possède des origines écossaises et est éligible pour jouer avec les deux sélections. Il est appelé en équipe d'Écosse espoirs en octobre 2012 mais ne peut rejoindre la sélection à la suite d'une commotion cérébrale subie lors d'un match avec son club.

Le 9 août 2018, Bryan s'engage pour quatre ans avec Fulham FC.

Le 31 août 2022, il rejoint l'OGC Nice sous forme de prêt sans option d'achat.

Statistiques

Palmarès 
  Fulham
 Champion d'Angleterre de D2 en 2022.

Joe Bryan remporte la championnat d'Angleterre de D3 et le Football League Trophy en 2015 avec Bristol City.

Distinctions personnelles 
 Membre de l'équipe-type de EFL League One en 2015.
 Membre de l'équipe-type de EFL Championship en 2020.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur écossais
Joueur du Bristol City FC
Joueur du Bath City FC
Joueur du Plymouth Argyle FC
Joueur du Fulham FC
Joueur de l'OGC Nice
Naissance en septembre 1993
Naissance à Bristol (Royaume-Uni)